Gavin Williams (ur. 1979) – nowozelandzko-samoański rugbysta
 Gavin Williams (ur. 1980) – walijski piłkarz i trener
 Gavin Williams (ur. 1984) – antiguański krykiecista
 Gavin Williams (ur. 1999) – amerykański baseballista